Кубок Рилтона — традиционный шахматный турнир, проводящийся в Стокгольме ежегодно с 1971 г. на средства фонда шведского врача и шахматиста-любителя Туре Рилтона, пожертвовавшего 12 тыс. крон на организацию первого турнира. Позже турнир стал проводиться под эгидой Стокгольмского шахматного союза во главе с председателем Ингемаром Фальком.

Турнир начинается в декабре и заканчивается в январе следующего года. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Долгое время рекорд по числу участников удерживал турнир 1977 г. (304 человека). Только в 2003 г. в турнир заявились 312 человек. В последних турнирах количество участников стабильно превышает 300.

Хронологическая таблица

Примечания 

Спортивные соревнования в Стокгольме
Шахматные турниры в Швеции
Мемориальные шахматные турниры